Горькая — многозначный термин.

 Горькая — еврейское земледельческое поселение основанное в 1850 году в Екатеринославской губернии; на начало XX века насчитывало около 500 жителей.

Реки

 Горькая (верхний приток Грачёвки)
 Горькая (нижний приток Грачёвки)
 Горькая (приток Калауса)
 Горькая (приток Грузского Еланчика)
 Горькая 2-я — правый приток Горькой

См. также 

 Горькая Речка — приток озера Баскунчак
 Горькая Балка

Примечания